

Населені пункти та їхні частини
 Тереспіль — місто в Більському повіті Люблінського воєводства
 Тереспіль — гміна в Більському повіті Люблінського воєводства
 Тересполь — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Тересполь — частина села Воля-Дерезнянська в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Тереспіль

Примітки